SR1 peut faire référence à :
 Service release 1, un nom d'une mise à jour d'un logiciel Microsoft,
 un forage de géothermie à La Réunion à Grand Brûlé,
 SR 1 Europawelle, le premier programme radiophonique de la Saarländischer Rundfunk,
 Sony HDR-SR1 (HDD), un camescope de Sony compatible avec le standard AVCHD,
 Peugeot SR1, un concept car de la marque Peugeot,